Sistema - em inglês, system
Ou ainda:
System (álbum) - de Seal

Desambiguação